1. liga słoweńska w piłce siatkowej mężczyzn 2009/2010 (oficjalnie 1. DOL Radenska Classic 2009/2010) – 19. sezon walki o mistrzostwo Słowenii. Rozpoczął się 3 października 2009 roku.

W fazie zasadniczej 10 zespołów rozegrało mecze systemem każdy z każdym, mecz i rewanż.

W sezonie 2009/2010 w Lidze Mistrzów Słowenię reprezentował ACH Volley Bled, w Pucharze CEV – Marchiol Vodi Prvacina i Salonit Anhovo Kanal, a w Pucharze Challenge – Astec Triglav Kranj.

Drużyny uczestniczące

Faza zasadnicza

Tabela wyników

Tabela fazy zasadniczej 

Drużyny z miejsc 1-4 rozegrały mecze o miejsca 1-6, a drużyny z miejsc 5-10 – mecze o miejsca 7-12.

Mecze o miejsca 1-6

Tabela wyników

Wyniki spotkań

Tabela 

 Kluby ACH Volley Bled, Salonit Anhovo Kanal i Marchiol Vodi Prvačina rozpoczęły rozgrywki z 6 punktami.
 OK Galex-Mir rozgrywki rozpoczął z 4 punktami.
 Klub Astec Triglav Kranj rozgrywki rozpoczął z 2 punktami.

Mecze o miejsca 7-12

Tabela wyników

Wyniki spotkań

Tabela

Faza play-off

Ćwierćfinały 
(dwumecz)

Półfinały 
(do dwóch zwycięstw)

Mecze o 3. miejsce 
(do dwóch zwycięstw)

Finały 
(do trzech zwycięstw)

Klasyfikacja końcowa

Baraże 
(do dwóch zwycięstw)

Linki zewnętrzne 
 

Pierwszy poziom rozgrywek siatkarskich w Słowenii
2009 w piłce siatkowej
2010 w piłce siatkowej
2009 w Słowenii
2010 w Słowenii